

Lokalizacje

Niemcy 
 Stadlern – dzielnica gminy Arrach w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Cham
 Stadlern – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Schwandorf